Старонордијски се може односити на:

 
 Старонордијски језик

Види још 
 Нордијски